Сен-Кристо́ф-ле-Шодрі́, Сен-Крістоф-ле-Шодрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 155 км на південь від Орлеана, 60 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 44 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 99,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Кристоф-ле-Шодрі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф-ле-Шодрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер